

Geografia 
 Toi – ex cittadina del Giappone
 Toi – villaggio di Niue

Sigle 
 TOI – TESS Object of Interest: oggetti osservati dal telescopio TESS alla ricerca di pianeti extrasolari
 The Times of India – quotidiano indiano

Codici 
 TOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal di Troy, Alabama (Stati Uniti d'America)
 toi – codice ISO 639-3 della lingua tonga (Zambia)